Авсюхово — обезлюдевшая деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит (с 2010 года) в состав сельского поселения «Усвятская волость».

География 
Находится на юге региона, вблизи государственной границей с Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область), у реки Овсянка.

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ  деревня Авсюхово вошла в состав образованного муниципального образования Чеснорская волость.

В её состав входила до 3 июня 2010 года.

Согласно Областному Закону № 984-ОЗ от 03.06.2010 г. и новой редакции Областного Закона «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» Чеснорская волость была упразднена, и все деревни волости, в том числе Авсюхово, включены в состав новообразованной Усвятской волости.

Население

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района